Коксу́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Абайського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Коксун.

Населення — 1899 осіб (2009; 2098 в 1999, 2564 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Коксунська сільська рада (села Джартас, Зелені Ключі, Коксун, Сєверне, Южне).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Абайського району (Карагандинська область)